Наташа Голлова или Ада Голл (, ) — чешская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Наташа Голлова родилась 27 февраля 1912 года в Брно. Обучалась в Карловом университете и в Англии. Дебютировала в театре в 1934 г. Актриса театров в Оломоуце, Братиславе, Праге и Ческе-Будеёвице. Выступала в спектаклях телевидения. Умерла 29 октября 1988 года в Праге, похоронена на Вышеградском кладбище в Праге.

Избранная фильмография 
  — Учитель Идеал / Kantor Ideál
  — Бездетная / Bezdětná
  — Кристиан / Kristian
  — Эва делает глупости / Eva tropí hlouposti
  — Девушка в голубом / Dívka v modrém
  — Майская сказка / Pohádka máje
  — Катакомбы / Katakomby
  — Перчатка / Rukavička
  — Милый человек / Roztomilý člověk
  — Отель «Голубая звезда» / Hotel Modrá hvězda
  — Зачарованная / Okouzlená
  — Счастливого пути! / Šťastnou cestu
  — Пекарь императора — Император пекаря / Císařův pekař a pekařův císař
  — Скорый до Остравы / Rychlík do Ostravy
  — Блуждание / Bloudění
  — Призрак замка Моррисвилль / Fantom Morrisvillu
  — Сжигатель трупов / Spalovač mrtvol
  — Пражские ночи / Pražské noci
  — Грешные люди города Праги / Hříšní lidé města pražského
  — Дело для начинающего палача / Případ pro začínajícího kata

Ссылки 
 Актриса на сайте csfd.cz 

Киноактрисы Чехословакии
Похороненные на Вышеградском кладбище